Osztrigás Mici, Georges Feydeau 1899-ben bemutatott bohózata (eredeti címe: La Dame de chez Maxim 'A hölgy a Maximból', a címszereplő francia neve: La Môme Crevette 'A (Kis) Garnélarák(ocska)')
Osztrigás Mici, egy 1983-ban a Magyar Televízióban a Zenés TV színház sorozatban bemutatott zenés tévéjáték Feydeau színdarabja után Heltai Jenő fordításában és Fényes Szabolcs zenéjével, Galambos Erzsi címszereplésével Horváth Ádám rendezésében

Kapcsolódó szócikkek 
La Dame de chez Maxim (A hölgy a Maximból), egy 1912-es francia némafilm 
La dama de Chez Maxim's (A hölgy a Maximból), egy 1923-as olasz némafilm 
La dame de chez Maxim's (A hölgy a Maximból), egy 1933-as angol film Korda György rendezésében 
The Girl from Maxim's (A lány a Maximból), egy 1933-as angol film Korda György rendezésében 
La dame de chez Maxim (A hölgy a Maximból), egy 1950-es francia film